serce – centralny narząd układu krwionośnego
 serce – symbol graficzny
 serce – potoczna nazwa koloru kier w kartach
 Serce – powieść Edmonda de Amicisa z 1886 roku
 Serce – album muzyczny zespołu Rezerwat z 1987 roku
 Serce – album muzyczny Marka Grechuty z 2001 roku
 serce – element budowy dzwonu

Zobacz też